

Pessoas
Artemisia Lufkin
Olivia Lufkin

Localidades
Lufkin (Texas)

Desambiguação